Il doppio  del Valencia Open 500 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.In finale Alexander Peya e Bruno Soares hanno sconfitto David Marrero e Fernando Verdasco per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno)

Wildcard

  Roberto Bautista Agut /  Daniel Gimeno Traver (primo turno)

  David Ferrer /  Juan Carlos Ferrero (semifinale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Valencia Open 500 2012
ATP World Tour 2012